Zagórze (ukr. Загір'я) – wieś na Ukrainie w rejonie zborowskim należącym do obwodu tarnopolskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wsie w obwodzie tarnopolskim
Rejon zborowski